Un centre de tri peut être : 
 une installation de transit, regroupement ou tri de déchets.
 un centre de tri du courrier.